МЖРБЛ в сезоне 2013/2014 — третий сезон Международной женской региональной баскетбольная лиги.

Участники

Регламент 
Турнир проводится в два этапа

1) регулярный сезон — участники турнира поделены на 2 группы по 6 команд, где с 9 октября 2013 года по 6 февраля 2014 года команды в группах играют между собой по круговой системе дома и на выезде;

2) плей-офф — по четыре лучшие команды из каждой группы выходят в следующий раунд, где образуют четвертьфинальную сетку и играют до двух побед по системе 1—1—1 (13, 20 и 26 февраля 2014 года);

3) финальный — четыре победителя четвертьфинальных матчей выходят в Финал четырёх, который будет проводится на площадке одного из клубов по системе плей-офф (7—8 марта 2014 года).

Регулярный сезон

Группа «А»

Группа «В»

Плей-офф 
Серии игрались по схеме «1-1-1» до двух побед. Клубы, указанные первыми, получили преимущество своей площадки.

Финал четырёх

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Победитель (Радивой Корач) 
  Елена Антич  Ивана Брайкович Елена Йованович   Тамара Капор Елена Максимович  Санья Мандич  Богдана Родич  Аня Спасоевич  Дияна Станчич  Аня Ступар  Кристина Топузович   Снежана Чолич Главный тренер —  Милош Павлович

Лучшие игроки турнира 
По версии сайта Евробаскетбол
Символическая пятёрка турнира
  Александра Станачев (Црвена Звезда)
  Тэвелин Джеймс (Атлет)
  Александра Црвендакич (Црвена Звезда)
  Марица Гайич (Атлет)
  Тина Йованович (Црвена Звезда)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 
 
 

Международная женская региональная баскетбольная лига
2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе